Die All England 1937 war die 33. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Sie fanden vom 1. bis zum 6. März 1937 in London statt und dort zum 22. Mal in der Horticultural Hall in Westminster. Die Titel des Vorjahres konnten im Herrendoppel, Dameneinzel und Herrendoppel verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

1937
Badminton 1937
Sportveranstaltung in der City of Westminster
Badmintonwettbewerb in London